Langenbrinck ist der Familienname folgender Personen:

 Joschka Langenbrinck (* 1985), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Marlies Langenbrinck (* 1941), deutsche Badmintonspielerin